Stary cmentarz żydowski w Wohyniu
 Nowy cmentarz żydowski w Wohyniu